Die Tennis-Wettbewerbe bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa 2017 in San Marino wurden vom 30. Mai bis 3. Juni 2017 ausgetragen.

Es wurde kein dritter Platz ausgespielt, beide Halbfinalisten bekamen eine Bronzemedaille. Eine Ausnahme stellt das Damendoppel dar, wo wegen der geringen Teilnehmerzahl auch die Bronzemedaille ausgespielt wurde.

Herren

Einzel

Doppel

Damen

Einzel

Doppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Draw Herreneinzel (englisch, pdf)
 Draw Herrendoppel (englisch, pdf)
 Draw Dameneinzel (englisch, pdf)
 Draw Damendoppel (englisch, pdf)
 Draw Mixed-Doppel (englisch, pdf)

Tennis
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in San Marino